Rio Baú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Igarapé do Baú (vattendrag i Brasilien, Pará, lat -7,35, long -54,82), 
 Rio Baú (vattendrag i Brasilien), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar